Un élément est un constituant d'un ensemble. Autrement dit, un ensemble est constitué d'éléments et de rien de plus, car un élément est atomique (qui ne peut être divisé). Des entités de même nature sont des éléments dès lors que l'on les considère ensemble (par exemple, les atomes sont des éléments des molécules). Cependant, les entités ne sont pas pour autant nécessairement atomiques et peuvent être appréhendées comme des ensembles. L'exemple historique est celui de l'atome qui a été considéré, pendant des siècles, comme « la brique élémentaire » de l'univers.

Le mot élémens est une ancienne forme du pluriel d'élément (avant 1835).

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Les éléments orbitaux d'un objet en orbite elliptique sont le demi-grand axe, l'excentricité, l'inclinaison, la longitude du nœud ascendant, l'argument du périastre et la position de l'objet sur son orbite.
 En cosmologie, un élément primordial est un élément chimique présent dans l'univers dès la fin de la nucléosynthèse primordiale : H, He, Be et Li.
 En planétologie, un élément primordial est un élément chimique dont au moins un des isotopes est un nucléide primordial, c'est-à-dire qu'il est présent sur Terre (ou sur un autre objet du Système solaire) depuis sa formation.

Biologie 
 En biologie moléculaire :
 un élément génétique égoïste est une séquence d'ADN, codante ou non, qui favorise sa propre transmission au détriment du reste du génome de l'organisme ;
 un élément génétique mobile est un segment du génome dont la position n'est pas fixe ;
 un élément transposable est une séquence d'ADN capable de se déplacer de manière autonome dans un génome, par un mécanisme appelé transposition ;
 un élément de réponse est une courte séquence nucléotidique présente dans l'ADN, généralement au niveau des promoteurs des gènes, capable d'être reconnue et liée par un facteur de transcription donné, de manière plus ou moins spécifique ;
 un long élément nucléaire intercalé est une séquence répétée dispersée au sein de l'ADN, longue en général de quelques milliers de paires de bases.
 Un élément figuré du sang est une cellule ou un organite présent normalement dans le sang.
 Un élément nutritif est un composé (organique ou non) nécessaire pour entretenir la vie d'un l'organisme :
 un macro-élément est :
 chez l'homme, un sel minéral nécessaire à la vie, en quantité supérieure à ,
 chez un végétal, tout élément nutritif nécessaire en grande quantité à sa croissance et son développement ;
 un micro-élément est un élément nutritif dont les organismes ont besoin pour se développer, mais en faible quantité (de l'ordre de ) ;
 un oligo-élément est un sel minéral nécessaire à la vie d'un organisme, mais en quantité très faible (de l'ordre du ppm).

Chimie 
 Un élément chimique est l'ensemble des atomes caractérisés par un certain nombre de protons dans leur noyau (ce nombre, noté Z, est le numéro atomique de l'élément).
 En chimie analytique, un élément-trace est un élément chimique présent en très faible concentration (de l'ordre du ppm ou inférieure).
 En chimie nucléaire :
 un élément synthétique est un élément chimique absent du milieu naturel et qui, pour être observé, doit être produit artificiellement par une réaction nucléaire.

Informatique 
 Dans les métadonnées, un élément est une unité de donnée élémentaire dotée de certaines caractéristiques. 
 Un élément HTML indique la structure d'un document HTML.
 Un élément meta est une information sur la nature et le contenu d’une page web, ajoutée dans l’en-tête de la page au moyen de marqueurs HTML.
 Un élément sécurisé est une puce qui contient un processeur sécurisé (différent du processeur hôte ou du processeur de l'ordinateur), un stockage inviolable et la mémoire d'exécution, dans le but de permettre des transactions sécurisées.

Mathématiques 
 Les Éléments () sont un traité de mathématiques et de géométrie probablement écrit par Euclide vers 300 
 En algèbre, un élément d'un ensemble est un objet quelconque parmi tous ceux qui constituent l'ensemble.
 Dans un ensemble muni d'une certaine loi de composition interne :
 un élément neutre est un élément de cet ensemble qui laisse tous les autres éléments inchangés lorsqu'il est composé avec eux par cette loi ;
 un élément absorbant est un élément de cet ensemble qui transforme tous les autres éléments en l'élément absorbant lorsqu'il est composé avec eux par cette loi ;
 un élément idempotent est un élément qui reste inchangé quand on le compose avec lui-même.
 Dans un ensemble ordonné, un élément minimal ( maximal) est un élément auquel aucun autre élément de l'ensemble n'est inférieur ( supérieur).
 Dans un anneau unitaire (ou même un pseudo-anneau), un élément nilpotent est un élément x pour lequel il existe un entier naturel n non nul tel que x = 0.
 En algèbre commutative, dans un anneau intègre :
 un élément irréductible est un élément qui n'est pas inversible, ni le produit de deux éléments non inversibles ;
 un élément premier est un élément irréductible p tel que, pour tout produit ab divisible par p, l'un des deux facteurs a ou b soit divisible par p.
 En théorie des corps :
 un élément algébrique sur un corps commutatif K est un élément d'une extension L de K tel qu'il existe un polynôme non nul à coefficients dans K qui s'annule sur cet élément ;
 les éléments conjugués d'un élément algébrique x sur un corps K sont les racines de son polynôme minimal sur K, dans une extension L de K où ce polynôme est scindé ;
 un élément transcendant sur K est un élément qui n'est pas algébrique ;
 le théorème de l'élément primitif stipule que toute extension finie séparable est simple, c'est-à-dire engendrée par un seul élément (appelé élément primitif).
 En théorie des probabilités, un élément aléatoire est une généralisation de la notion de variable aléatoire à des espaces plus complexes qu'une ligne réelle.
 Un  est un type de vecteur particulier au sein d'un espace vectoriel.
 La décomposition d'une matrice en éléments propres est la factorisation de la matrice en une forme canonique où les coefficients matriciels sont obtenus à partir des valeurs propres et des vecteurs propres.
 La décomposition en éléments simples  d'une fraction rationnelle est son expression comme somme d'un polynôme et de fractions J/H où H est un polynôme irréductible et J un polynôme de degré strictement inférieur à celui de H.
 En analyse numérique, la méthode des éléments finis est une méthode de résolution numérique des équations aux dérivées partielles.

Minéralogie 
 Un élément natif est un minéral dont la composition chimique est celle d'un corps simple ou d'un alliage, présent dans la croûte terrestre ou dans d'autres environnements naturels tels que les météorites et les corps célestes.

Physique 
 Un élément fissile, fissible ou fissionnable est un élément chimique dont au moins un isotope est fissile, fissible ou fissionnable (c'est-à-dire, susceptible de se fissionner sous l'impact de neutrons de plus ou moins grande énergie).
 Un circuit électrique est constitué de différents éléments, passifs ou actifs, reliés entre eux par des fils : éléments résistifs, éléments magnétorésistants

Culture et société

Cinéma 
 Le Cinquième Élément est un film de science-fiction français coécrit et réalisé par Luc Besson, sorti en 1997.

Communication 
 En communication politique, commerciale ou publicitaire, un élément de langage est un message ou une formule préétablis afin d'être presque invariables quels que soient les intervenants amenés à porter cette communication dans les médias.

Construction ferroviaire 
 Un élément automoteur double est une catégorie d'automoteurs français construits de 1963 à 1981.
 L'Élément à turbine à gaz était une rame automotrice articulée propulsée par une turbine à gaz, développée par la SNCF sur le prototype expérimental TGS.

Droit 
 En droit pénal français, l'élément matériel est l'événement entrant dans les prévisions d’une incrimination.

Littérature 
 Dans un récit :
 l'élément déclencheur est l'événement qui altère la situation initiale et engendre les péripéties ;
  l'élément de résolution est l'événement qui clôt les péripéties pour engendrer la situation finale.

Musique 
 Les Éléments sont un chœur de chambre professionnel créé à Toulouse par le chef de chœur Joël Suhubiette, en 1997 ;
 Les éléments, ou Les élémens, œuvre composée en 1721 par André Cardinal Destouches et Michel-Richard de Lalande ;
 Les élémens, symphonie nouvelle ou Les élémens, œuvre composée en 1737 par Jean-Féry Rebel.

Philosophie et religion 
 Différentes cosmogonies définissent un petit nombre d', à l'origine de toute chose :
 quatre éléments :
 dans la mythologie égyptienne (l'air, l'humidité, le ciel et la terre),
 dans la Théogonie d'Hésiode  () (la terre, le ciel étoilé, les hautes montagnes et la mer),
 selon Anaximandre (~ 610-546 ) (le chaud, le froid, le sec et l'humide),
 selon la philosophie naturelle européenne depuis Empédocle jusqu'au  (l'air, le feu, l'eau et la terre) ;
 dans le bouddhisme (les dhātu, quatre éléments physiques).
  :
 selon Bardesane d'Édesse (154-222) (le feu, le vent, l'eau, la lumière et les ténèbres),
 selon la philosophie indienne du Sâmkhya () (cinq éléments grossiers ou bhuta, l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre, et cinq éléments subtils ou tanmatra qui les ont produits, le son, le toucher, la forme, la saveur et l'odeur) ;
 dans la cosmologie chinoise traditionnelle (les wuxing : le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre) ;
 selon certaines variantes de la philosophie naturelle (un cinquième élément, la quintessence, se rajoute aux quatre éléments classiques) ;
 six éléments :
 dans le bouddhisme, qui ajoute l'esprit aux cinq bhuta du Sâmkhya indien.

Presse 
 Éléments, sous-titrée pour la civilisation européenne, est une revue bimestrielle française émanant du GRECE (Nouvelle Droite),  fondée en 1973.

Voir aussi

Articles connexes